Seamer (Hambleton) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Seamer (Scarborough) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)